Катарина од Наваре (1470 — Мон де Марсан, 12. фебруар 1517) је била краљица Наваре. Била је кћерка Гастона од Фоа и Магдалене од Валоа.

Младост 

Била је кћерка Гастона од Фоа, сина наварске краљице Елеоноре, и Магдалене од Француске, кћерке француског краља Шарла VII. Године 1479. умро јој је прадеда, арагонско краљ Хуан II и узурпатор наварског престола, па је њена баба Елеонора заузела наварски престо. Међутим, она је умрла само двије седмице касније, оставивши круну свом унуку и Катаринином брату, Франсиску Фебу.

Владавна 

Године 1483. краљ Франсиско Феб је умро не оставивши дјеце, што је Катарину учинило краљицом Наваре и грофицом Фоа. Њена мајка, принцеза од Виане, наставила је обављати функцију регента коју је обављала и током синове владавине. Међутим, Катаринин стриц, Хуан, виконт Нарбона, тражио је круну као најближи мушки патрилинеарни рођак Катарининог брата иако је у Навари већ неколико стољећа било општеприхваћено да жене могу да наследе круну ако немају браће, односно ако њихова умрла браћа немају потомака (стога су Наваром пре Катарине владале Хуана I, Хуана II, Бланка I, дејуре Бланка II и Елеонора). Хуан је иазавао грађански рат који је трајао од 1483. до 1492. године. Годину дана након наслеђивања круне, Катарина се удала за Хуана од Албрета који је постао иуре уxорис краљ као Хуан III.

Губитак Горње Наваре 

Политичка алијанса династија Валоа и Фоа довела је до брачних преговора између Катарине и француског краља Луја XII. Жељели су једну од Лујевих кћери удати за Катарининог најстаријег сина Хенрика. Ови су преговори испровоцирали арагонског краља Фердинанда II, полубрата Катаринине бабе и мужа Жермен де Фоа, кћерке Катарининог стрица и непријатеља Хуана. Фердинанд је напао Навару 1512. године и освојио њен главни град, Памплону. Катарина је с породицом побегла у Француску. Исте године умрла су јој два сина.

Следеће године наварски парламент у Памплони је прогласио Фердинанда краљем (Горње) Наваре. Катарина је од тада владала само Доњом Наваром. Сви покушаји Катарине и Хуана III да поврате изгубљени део краљевства били су безуспешни. Хуан III је умро 1516. године и Катарина је наставила да влада самостално до своје смрти следеће године, када ју је наслиједио син, Енрике II.

Породично стабло 

Умрли 1517.
Династија Фоа
Владари Наваре